Лотси — фамилия.

Известные носители:
 Лотси, Герхард
 Лотси, Пауль
 Лотси, Ян Паулус (1867—1931) — голландский ботаник.